Шлухзе:

 Шлухзе — озеро-водохранилище на юге Шварцвальда в южной Германии.
 Шлухзе — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.